Matala kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Matala, kommun, Huíla,

Filippinerna 

 Matala (ort), CALABARZON, Province of Batangas,

Finland 

 Matala (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Matala (ö i Finland, Egentliga Finland), 
 Matala (ö i Finland, Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar